Puerta de Atocha puede referirse a:

 La estación de Puerta de Atocha, una de las principales estaciones ferroviarias de Madrid.
 La Puerta de Atocha de la Cerca de Felipe IV, demolida en el siglo XIX.